Utah az Amerikai Egyesült Államok tagállama
 Utah, Warren megye, Illinois állam
 Utah, Dearborn megye, Indiana állam
Film
 Utah, 1945-ös amerikai film